В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Жустін Енен здобула титул, у фіналі перемігши Сару Пітковскі 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Сара Пітковскі (фінал)
 Анна Кремер (2-ге коло)
 Міріам Ореманс (1-ше коло)
 Алексія Дешом-Баллере (1-ше коло)

 Ріта Гранде (1-ше коло)
 Амелі Кокто (2-ге коло)
 Крістіна Бранді (1-ше коло)
 Джейн Чі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1999